Колчино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Колчино — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Колчино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Колчино — деревня в Людиновском районе Калужской области.
 Колчино — село в Людиновском районе Калужской области.